

Cinema 
 Frontera – film del 1980 diretto da Fernando Durán Rojas
 Frontera – film del 2014 diretto da Michael Berry

Geografia 
Argentina
 Frontera – villaggio del dipartimento di Castellanos, nella provincia di Santa Fe
Messico
 Frontera – comune dello stato di Coahuila
 Ciudad Frontera – comune dello stato di Coahuila
 Frontera – comune della municipalità di Centla, nello stato di Tabasco
 Frontera Hidalgo – comune dello stato di Chiapas

Musica 
 Frontera – gruppo musicale italiano
 Frontera – album di Strunz & Farah del 1984

Altro 
 Opel Frontera – altro nome della Isuzu MU, automobile prodotta in serie dalla Isuzu
 Frontera – romanzo di Lewis Shiner del 1984
 Editorial Frontera – casa editrice argentina

Pagine correlate 
La Frontera